Drancy steht für

 Drancy, eine französische Stadt im Département Seine-Saint-Denis
 Kanton Drancy im französischen Département Seine-Saint-Denis
 Sammellager Drancy, ein Durchgangslager in der Stadt Drancy,

Siehe auch:
 Philippe Drancy, französischer Schauspieler